Pekingente bezeichnet:

 domestizierte Formen der Stockente, siehe Pekingente (Rassegeflügel).
 ein Gericht der chinesischen Küche, siehe Pekingente (Gericht).